Кубок мира по биатлону 2017/2018 — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов, которые начались 26 ноября 2017 года в шведском Эстерсунде и завершились 25 марта 2018 года в Тюмени. Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 2018 прошли в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Система начисления очков 

Система начисления очков в масс-стартах

Национальные квоты на сезон 
Количество биатлонистов, принимающих участие в Кубке мира от отдельной национальной сборной, определяется в соответствии с местом команды в Кубке наций в предыдущем сезоне. В соответствии с результатами сезона 2016/2017 национальные команды будут представлены следующим количеством спортсменов:

Мужчины:
 6 участников: , , , , 
 5 участников: , , ,   , 
 4 участника:  , , , , , , 
 3 участника: , , , ,  
 2 участника: , 
 1 участник: 

Женщины:
 6 участников: , , , , 
 5 участников: , , , ,  
 4 участника:  , , , , , , 
 3 участника: , , , , ,  
 2 участника: ,  
 1 участник:  

Примечание: стрелки показывают увеличение () или уменьшение () квоты для национальной сборной.

Календарь стартов 

В зачёт Кубка мира результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане не идут.

Примечание: (ж) — женская, (м) — мужская, (ж; м) — женская и мужская гонки

Зачёт призовых мест 
В нижеприведённой таблице отражено, сколько раз представители разных стран в этом сезоне поднимались на пьедестал по итогам гонок.

Жирным шрифтом выделено наибольшее количество медалей в своей категории.

Результаты соревнований

1-й этап —  Эстерсунд (26 ноября — 3 декабря 2017 года)

2-й этап —  Хохфильцен (8—10 декабря 2017 года)

3-й этап —  Анси (14—17 декабря 2017 года)

4-й этап —  Оберхоф (4—7 января 2018 года)

5-й этап —  Рупольдинг (10—14 января 2018 года)

6-й этап —  Антхольц-Антерсельва (18—21 января 2018 года)

7-й этап —  Контиолахти (8—11 марта 2018 года)

8-й этап —  Хольменколлен (15—18 марта 2018 года)

9-й этап —  Тюмень (22—25 марта 2018 года)

Общий зачёт Кубка мира 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

При окончательном подсчёте не принимаются в расчёт две гонки, принёсшие наименьшее число очков.

Мужчины

Женщины
{| class="standard" style="font-size: 85%; text-align: center" width="100%"
|-
!rowspan="2"|№
!rowspan="2"|Спортсмен
!rowspan="2"|Очки
!colspan="3"| Эст
!colspan="2"| Хох
!colspan="3"| Анс
!colspan="2"| Обе
!colspan="2"| Руп
!colspan="3"| Ант
!colspan="2"| Кон
!colspan="2"| Хол
!colspan="3"| Тюм
|-
!Инд
!Спр
!Прс
!Спр
!Прс
!Спр
!Прс
!МС
!Спр
!Прс
!Инд
!МС
!Спр
!Прс
!МС
!Спр
!МС
!Спр
!Прс
!Спр
!Прс
!МС
|-bgcolor="FFCBCB"
| bgcolor="yellow" |1|| align="left" |  Кайса Мякяряйнен ||822|| 30 || 38 || 36 ||38|| bgcolor="silver" | 54|| 27
| 31
| 27
| bgcolor="silver" | 54 || 40
| bgcolor="silver" | 54
| bgcolor="gold" | 60 ||15|| 40
| bgcolor="#CC9966" | 48
| 31
| 43
| 1
| 19
| bgcolor="silver " | 54
| bgcolor="gold" | 60
| 38|-
|2|| align="left" |  Анастасия Кузьмина ||819|| — || 26 || 5 || bgcolor="silver" | 54|| bgcolor="gold" | 60|| bgcolor="gold" | 60
| bgcolor="silver" | 54
| 43
| bgcolor="gold" | 60|| bgcolor="gold" | 60
| 32
| 16 ||23|| 30
| bgcolor="silver" | 54
| 11
| 25
| bgcolor="gold" | 60
| bgcolor="silver" | 54
| 29
| 38
|30
|-
|3|| align="left" |  Дарья Домрачева ||804|| 27 ||  || — || bgcolor="gold" | 60|| bgcolor="#CC9966" | 48 || —
| —
| —
|36|| 38
| 38
|38||43|| bgcolor="#CC9966" | 48
| bgcolor="gold" | 60
| bgcolor="gold" | 60
| 31
| bgcolor="silver"| 54
| bgcolor="gold"| 60
| bgcolor="gold"| 60
| 43
| bgcolor="gold"| 60
|-
|4|| align="left" |  Лаура Дальмайер ||730||— || — ||—||31|| 25
| bgcolor="silver" | 54
| bgcolor="gold" | 60
| bgcolor="#CC9966" | 48
| 28
| 36
| 0
| bgcolor="silver" | 54 || bgcolor="silver" |54|| bgcolor="gold" | 60
| 40 || 40
| 36
| 13
| 36
| 38
| bgcolor="#CC9966" | 48
|29
|-
|5|| align="left" |  Доротея Вирер ||681|| 0 || 32 || 28 || bgcolor="#CC9966" | 48 ||43|| 26
| 30
| 32
| 25
| bgcolor="silver" | 54
| bgcolor="gold" | 60
| 21 ||36|| bgcolor="silver" | 54
| 36
| 23
| 20
| 2
| 30
| 36
| 25
| 22
|-
|6|| align="left" |  Лиза Виттоцци ||588|| 20 || 40 || 43 ||27||20|| 43
| bgcolor="#CC9966" | 48
| 4
| 0
| 5
| 23
| 36 ||1|| 32
| 25
| bgcolor="#CC9966" | 48
| bgcolor="silver" | 54
| 31
| 9
| 40
| 34
|    6
|-
|7|| align="left" | Анаис Бескон||582|| 17 || 24 || 17 ||36||28|| 13
| 29
| 28
| 20
| 31
| 34
| 24 ||40|| 34
| 14
| 14
| 29
| 29
| 23
| 43
| bgcolor="silver" | 54
|      28
|-
|8|| align="left" |  Вероника Виткова ||545|| 29 || 34 || 21 ||22||30|| 25
| 3
| 16
| bgcolor="#CC9966" | 48|| 27
| 29
| bgcolor="#CC9966" | 48|| bgcolor="#CC9966" |48|| 36
| 8
| 38
| 21
| 30
| 32
| —
| —
| —
|-
|9
| align="left" |  Франциска Хильдебранд ||539|| 28 || 31 || 6 ||34||13||0|| 6
| 31
|43|| 30
| 24
|22||32|| 23
| 26
| bgcolor="silver" | 54
| 26
| 38
| 27
| 12
| 12
|27
|-
|10
| align="left" |  Ванесса Хинц ||522|| 0 || 25 || 34||14||29|| 23
| 25
| 40
|0|| 23
| 10
|20||30|| 21
| 32
| 12
| bgcolor="gold" | 60
| 16
| 31
| 21
| 13
|43
|}

 Зачёт малого Кубка мира 
 Индивидуальные гонки 

{| class="wikitable"
! style="background:#007BA7; color:white; border: 0; font-size: 110%;"|Женщины|-
| style="background:#007BA7; color:white; border: 0;font-size: 96%;"|Женщины Гонки преследования МужчиныЖенщины{| class="wikitable"  style="border: 2px solid #5D8AA8; text-align: center;" width="700"
|-
!width="30"|№
!width="200"|Спортсмен
!width="50"|Очки
!Эст
!Хох
!Анс
!Обе
!Ант
!Хол
!Тюм
|-bgcolor="FFCBCB"
|1||align="left"|  Анастасия Кузьмина || 301 ||  5 ||bgcolor="gold" | 60 ||bgcolor="silver" | 54 ||bgcolor="gold" | 60 || 30 ||bgcolor="silver" | ''54 || 38
|-
| 2 ||align="left"|  Кайса Мякяряйнен || 280 || 36 ||bgcolor="silver" | 54 || 31 || 40 || 40 || 19 ||bgcolor="gold" | 60
|-
| 3 ||align="left"|  Лаура Дальмайер || 273 || — || 31 ||bgcolor="gold" | 60 || 36 ||bgcolor="gold" | 60 || 38 ||bgcolor="#CC9966"| 48
|-
| 4 ||align="left"|  Доротея Вирер || 264 || 28 || 43 || 30 ||bgcolor="silver" | 54 || bgcolor="silver" | 54 || 30 || 25
|-
| 5 ||align="left"|  Дарья Домрачева || 237 || — ||bgcolor="#CC9966"| 48 || — || 38 ||bgcolor="#CC9966"| 48 ||bgcolor="gold" | 60 || 43
|-
| 6 ||align="left"|  Анаис Бескон || 216 || 17 || 28 || 29 || 31 || 34 || 23 ||bgcolor="silver" | 54
|-
| 7 ||align="left"|  Дениз Херрман || 197 ||bgcolor="gold" | ''60 || 16 || 40 || 25 || 29 || 13 || 14
|-
| 8 ||align="left"|  Лиза Виттоцци || 191 || 43 || 20 ||bgcolor="#CC9966"| 48 || 5 || 32 || 9 || 34
|-
| 9 ||align="left"|  Ванесса Хинц || 176 || 34 || 29 || 25 || 23 || 21 || 31 || 13
|-
| 10 ||align="left"|  Екатерина Юрлова-Перхт || 158 || 30 || 21 || 28 || 29 || 27 || 17 || 6
|}

 Масс-старты МужчиныЖенщины{| class="wikitable"  style="border: 2px solid #5D8AA8; text-align: center;" width="600"
|-
!width="30"|№
!width="195"|Спортсмен
!width="50"|Очки
!Анс
!Руп
!Ант
!Кон
!Тюм
|-bgcolor="FFCBCB"
|1||align="left"|  Кайса Мякяряйнен || 216 || 27 ||bgcolor="gold" | 60 ||bgcolor="#CC9966" | 48 || ''43 || 38
|-
|2 ||align="left"|  Лаура Дальмайер || 207 || bgcolor="#CC9966" | 48 || bgcolor="silver" | 54 || 40 || 36 || 29
|-
|3 ||align="left"|  Ванесса Хинц || 195 || 40 || 20 || 32 ||bgcolor="gold" | 60 || 43
|-
|4 ||align="left"|  Дарья Домрачева || 189 || — || 38 ||bgcolor="gold" | 60 || 31 ||bgcolor="gold" | 60
|-
|5 ||align="left"|  Анаис Шевалье || 176 || 38 || 32 || 10 ||bgcolor="#CC9966" | 48 ||bgcolor="#CC9966" | 48
|-
|6 ||align="left"|  Анастасия Кузьмина || 168 || 43 || 16 ||bgcolor="silver" | 54 || 25 || 30
|-
|7 ||align="left"|  Ирина Кривко || 158 || bgcolor="silver" | 54 || 27 || 29 || 34 || 14
|-
|8 ||align="left"|  Марте Олсбю || 158 || 30 || 26 || 43 || 38 || 21
|-
|9 ||align="left"|  Марен Хаммершмидт || 142 ||  20 || 30 || 38 || 30 || 24
|-
|10 ||align="left"|  Франциска Хильдебранд || 132 || 31 || 22 || 26 || 26 || 27
|}

 Эстафеты Мужчины Зачёт Кубка наций 

|}

 Достижения 
Первая победа в карьере на этапах Мирового Кубка

Мужчины
 , 31 год, 8 сезон —  место в спринте Хольменколлен.
 , 26 год, 6 сезон —  место в масс-старте Тюмень.

Женщины
 , 32 года, 9 сезон —  место в индивидуальной гонке Эстерсунд.
 , 28 лет, 2 сезон —  место в cпринте Эстерсунд. Также это её первый подиум.
 , 21 год, 4 сезон —  место в масс-старте Анси.
 , 25 лет, 6 сезон —  место в масс-старте Контиолахти. Также это её первый подиум.

Первый подиум в карьере на этапах Мирового Кубка

Мужчины
 , 26 лет, 6 сезон —  место в cпринте Тюмень.
 , 26 лет, 5 сезон —  место в cпринте Анси.
 , 27 лет, 6 сезон —  место в масс-старте Антхольц.

Женщины
 , 26 лет, 7 сезон —  место в масс-старте Анси.
 , 29 лет, 9 сезон —  место в индивидуальной гонке Рупольдинг.
 , 25 лет, 7 сезон —  место в масс-старте Тюмень.

Победы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок) (в скобках общее число побед на этапах Мирового Кубка)

Мужчины
 , 9 —  (70)
 , 8 —  (21)
 , 1 —  (11)
 , 1 —  (9)
 , 1 —  (4)
 , 1 —  (1)
 , 1 —  (1)

Женщины
 , 6 —  (31)
 , 5 —  (11)
 , 2 —  (19)
 , 2 —  (23)
 , 2 —  (2)
 , 1 —  (5)
 , 1 —  (4)
 , 1 —  (1)
 , 1 —  (1)
 , 1''' —  (1)

Завершили карьеру 
Следующие известные биатлонисты завершили профессиональную карьеру во время или после сезона 2017/18:

Мужчины
  (44 года)
  (32 года)
  (30 лет)
  (36 лет)
  (36 лет)
  (29 лет)
  (35 лет)
  (29 лет)
  (47 лет)

Женщины
  (31 год)
  (31 год)
  (25 лет)
  (25 лет)
  (32 года)
  (29 лет)
  (26 лет)
  (30 лет)
  (31 год)
  (33 года)
  (29 лет)
  (31 год)
  (30 лет)
  (39 лет)

См. также 
 Биатлон на зимних Олимпийских играх 2018

Примечания

Ссылки 
 Расписание Кубка мира 2017/2018 по биатлону

Зимние виды спорта в сезоне 2017/2018
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону